Чемпионат СССР 1966 года в зонах УССР класса «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе в двух зонах были распределены пары участников стыковых матчей;
 на втором этапе клубы разыграли окончательные места в турнирной таблице.

Зональный этап

1 зона

2 зона

Стыковые матчи

Матч за 1-е место

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1963